«Fascinación» puede referirse a:

Psicología 
 "Fascinación", como sentimiento de gran atracción.

Cine 
 Fascination (1922), película protagonizada por Mae Murray;
 Fascinación (Fascination) (1931), película dirigida por Miles Mander;
 Fascinación (Glamour) (1934), película dirigida por William Wyler;
 Fascinación (1949), película dirigida por Carlos Schlieper;
 Fascinación (Obsesión) (1975), película dirigida por Francisco Lara Polop;
 Fascinación (Obsession/Obsesión) (1976), película dirigida por Brian De Palma;
 Fascination (1976), película dirigida por Jean Rollin;
 Fascination (2004), película protagonizada por James Naughton y Jacqueline Bisset;

Música 
Fascinación
 Fascinación (n/d), canción de Los Panchos;
 Fascinación (n/d), canción de José Augusto
 - versionada por Yuri;
 Fascinación (n/d), canción de Amaury Gutiérrez;
 Fascinación (n/d), canción de Jorge Pardo.
Fascination
 Fascination Records, discográfica inglesa dedicada al mundo Pop, subsidiaria de Polydor.
 Fascination (2009), álbum de The Greencards;
 Fascination (1932), canción popularizada por la película "Love in the Afternoon";
 Fascination (1975), canción de David Bowie;
 Fascination (2006), canción de Alphabeat.

Otros títulos relacionados 
 Obsesión, .
 Atracción, .
 Mal de ojo.